Inden, une commune suisse du canton du Valais.
 Inden, une commune allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.